San Bartolomé de las Abiertas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 San Bartolomé de las Abiertas (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 San Bartolomé de las Abiertas (kommun), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 

Robotskapade Spanienförgreningar